Hallelujah může znamenat:

 Aleluja – náboženské zvolání, které v hebrejštině znamená Chvalte Jah; Jah je zkrácená forma Božího jména, zapisovaného také jako JHVH, Jahve nebo Jehova

V hudbě 
 Hallelujah (píseň, Leonard Cohen) – píseň Leonarda Cohena
 Hallelujah (album, Canned Heat) – album skupiny Canned Heat
 Hallelujah (píseň, Paramore) – píseň skupiny Paramore
 Hallelujah (píseň, Rammstein) – píseň skupiny Rammstein
 Hallelujah (píseň, Gali Atari) – vítězná izraelská píseň soutěže Velká cena Eurovize 1979 v podání Gali Atari & Milk and Honey